Employé seul, le nom de Carrier-Belleuse renvoie à Albert-Ernest Carrier de Belleuse (1824-1887), un sculpteur français.

Ce nom est aussi porté par ses enfants dont : 
  Louis-Robert Carrier-Belleuse (1848-1913), peintre, sculpteur et céramiste, directeur artistique de la manufacture de Choisy-le-Roi ;
 Henriette Carrier Belleuse (1850-?), aussi connue sous son nom d'épouse Henriette Ponsin, sculptrice et peintre de fleurs ;
 Pierre Carrier-Belleuse (1851-1932), peintre-pastelliste, auteur du panorama de Notre-Dame de Lourdes ;
 Octavie Carrier-Belleuse (1857-?) pianiste.

Autres
 Rue Carrier-Belleuse, rue du 15 arrondissement de Paris, nommée d'après Albert-Ernest Carrier de Belleuse

Notes et références